Ansamblul bisericii reformate din Daia este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Daia; comuna Ulieș.

Ansamblul este format din următoarele monumente:
 Biserica reformată ()
 Zid-incintă ()

Note

Galerie

Monumente istorice din județul Harghita
Biserici reformate din România
Biserici din secolul al XIV-lea din România
Biserici fortificate din Transilvania
Biserici din județul Harghita